Dabiré ist der Familienname folgender Personen:

 Christophe Dabiré, burkinischer Politiker, Regierungschef seit Januar 2019
 Gabin Dabiré, burkinischer Musiker
 Raphaël Kusiélé Dabiré (* 1948), burkinischer Geistlicher, Bischof von Diébougou
 Sansan Dabiré (* 1979), burkinischer Tennisspieler